

Sigle 
 Victoria Medal of Honour – onorificenza britannica

Codici 
 vmh – codice ISO 639-3 della lingua maraghei